Молочница:
 Молочница — женщина, торгующая молоком.
 Кандидоз (молочница) — одна из разновидностей грибковой инфекции, вызывается микроскопическими дрожжеподобными грибками рода Кандида (Candida albicans).
 «Молочница» (также «Девушка/женщина/служанка с кувшином молока», «Кухарка») — одна из самых известных и популярных картин нидерландского живописца Вермеера Делфтского.
 «Молочница» — фонтан в Царском Селе (1810—1816, скульптор Павел Соколов).
 Молочница — посёлок, Зубово-Полянский район, Мордовия, Россия.

См. также 
 Молочница Хилья
 Молочник